Канакалес има више значења:

 Канакалес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канакалес (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канакалес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику